Lorenzo di Mariano, detto il Marrina – scultore senese del Rinascimento
Marrina – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Marrina – torrente nei pressi di Firenze